Amori, figure letterarie, artistiche e mitologiche proprie della cultura greca e romana. 
 Amori, opera letteraria di Carlo Dossi (1887)
 Amori – album di Mauro Nardi del 2017
 Amori/Anna eri bella – singolo di Lena Biolcati del 1990